Аполлинарий Фёдорович Незабитовский (1918—1991) — советский промышленный деятель, генеральный директор Киевского НПО «Электронмаш» в 1965—1986 годах.

Биография 
Родился 6 июня 1918 года.

Участник Великой Отечественной войны, имел ранение.

1 января 1965 года на базе отдельных подразделений завода «Радиоприбор» был создан Киевский завод управляющих и вычислительных машин (ВУМ). Директором завода был назначен А. Ф. Незабитовский, работавший до этого начальником Управления электротехнической и приборостроительной промышленности Киевского совнархоза.

В 1986 году по состоянию здоровья Незабитовский ушёл на пенсию.

Умер 16 октября 1991 года, похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Награды 
 В 1981 году, за достигнутые успехи в 10-й пятилетке, генеральному директору объединения А. Ф. Незабитовскому присвоено звание Героя Социалистического Труда.
 Награждён орденом Ленина и другими наградами СССР.
 Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1976 год, за разработку и освоение вычислительного комплекса «М-4030»).
 Лауреат Государственной премии СССР (1981 год, за разработку и организацию серийного выпуска вычислительных комплексов «СМ-3» и «СМ-4»).

См. также 
 СМ ЭВМ

Примечания

Ссылки 
 Киевское НПО «Электронмаш» — лидер производства компьютерной техники
 Б.Е.Патон и А.Ф. Незабитовский во время встречи в объединении "Электронмаш"
 Винаходи та інновації. Винахідники України 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные на Байковом кладбище
Делегаты XXV съезда КПСС